Нургуш:

 Нургуш — заповедник в Кировской области.
 Нургуш — горный хребет на Южном Урале.
 Нургуш — гора (1406 м), вершина на одноимённом хребте.